TR5 steht für:
 den fünften Teil der Computerspielreihe Tomb Raider
 Triumph TR5, ein Auto der Marke Triumph
 TR 5 (Rechner), Großrechner der Telefunken AG

TR05